Провинция Луго () входит в автономное сообщество Галисия и включает в себя 67 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Луго также объединены в 13 комарок: Терра-Ча (9 муниципалитетов), Луго (8), Саррия (7), Ла-Мариния-Сентраль (6), Лос-Анкарес (6), Терра-де-Лемос (6), Ла-Мариния-Оксиденталь (5), Ла-Мариния-Орьенталь (4), Мейра (4), Ульоа (3), Фонсаграда (3), Чантада (3) и Кирога (3).

Провинция Луго занимает площадь в 9856 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица провинции — город Луго, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Луго — Фонсаграда (438,45 км²), а самый маленький — Рабаде (5,2 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Галисии, их названия на испанском и галисийском языках, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте провинции Луго указано расположение центров её муниципалитетов.

Примечания

Ссылки 

 
 

Луго (провинция)
Луго